Il gruppo della plumbogummite è un gruppo di minerali facente parte del supergruppo dell'alunite definito dall'International Mineralogical Association individuati in base alla dominanza PO4.

Minerali del gruppo della plumbogummite 
 Benauite
 Crandallite
 Eylettersite
 Florencite-(Ce)
 Florencite-(La)
 Florencite-(Nd)
 Florencite-(Sm)
 Gorceixite
 Goyazite
 Kintoreite
 Plumbogummite
 Springcreekite
 Waylandite
 Zaïrite

Note 

Plumbogummite